La Estación puede referirse a:

Música 
 La Estación: Sencillo de Los Abuelos de la Nada, editado en compilados en 1969.

La Estación, subdelegación del departamento de San Fernando

La Estación, monumento nacional de Cali, Colombia.

La Estación, localidad del municipio de Aldehuela de la Bóveda, en la provincia de Salamanca.
 La Estación, localidad del municipio de Arbo, en la provincia de Pontevedra.
 La Estación, localidad del municipio de Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real.
 La Estación, localidad del municipio de Cabra, en la provincia de Córdoba.
 La Estación, localidad del municipio de Cañaveral, en la provincia de Cáceres.
 La Estación, localidad del municipio de Caparroso, en la provincia de Navarra.
 La Estación, localidad del municipio de Carreño, en la provincia de Asturias.
 La Estación, localidad del municipio de Collado Villalba, en la provincia de Madrid.
 La Estación, localidad del municipio de Coreses, en la provincia de Zamora.
 La Estación, localidad del municipio de Crevillente, en la provincia de Alicante.
 La Estación, localidad del municipio de Dehesa de Montejo, en la provincia de Palencia.
 La Estación, localidad del municipio de Fiñana, en la provincia de Almería.
 La Estación, localidad del municipio de Fuenmayor, en la provincia de La Rioja.
 La Estación, localidad del municipio de Fuentebureba, en la provincia de Burgos.
 La Estación, localidad del municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, en la provincia de Madrid.
 La Estación, localidad del municipio de Gérgal, en la provincia de Almería.
 La Estación, localidad del municipio de Gualba, en la provincia de Barcelona.
 La Estación, localidad del municipio de Huétor-Tájar, en la provincia de Granada.
 La Estación, localidad del municipio de Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila.
 La Estación, localidad del municipio de Hontanares de Eresma, en la provincia de Segovia.
 La Estación, localidad del municipio de Huéneja, en la provincia de Granada.
 La Estación, localidad del municipio de Luque, en la provincia de Córdoba.
 La Estación, localidad del municipio de Mieres, en la provincia de Asturias.
 La Estación, localidad del municipio de Montoro, en la provincia de Córdoba.
 La Estación, localidad del municipio de Novelda, en la provincia de Alicante.
 La Estación, localidad del municipio de Otero de Herreros, en la provincia de Segovia.
 La Estación, localidad del municipio de Palma del Río, en la provincia de Córdoba.
 La Estación, localidad del municipio de Pradell, en la provincia de Tarragona.
 La Estación, localidad del municipio de La Puebla de Híjar, en la provincia de Teruel.
 La Estación, localidad del municipio de Pulpí, en la provincia de Almería.
 La Estación, localidad del municipio de Rajadell, en la provincia de Barcelona.
 La Estación, localidad del municipio de Ramales de la Victoria, en la provincia de Cantabria.
 La Estación, localidad del municipio de Sanchidrián, en la provincia de Ávila.
 La Estación, localidad del municipio de San Roque, en la provincia de Cádiz.
 La Estación, localidad del municipio de Santa María de la Alameda, en la provincia de Madrid.
 La Estación, localidad del municipio de Serón, en la provincia de Almería.
 La Estación, localidad del municipio de Seseña, en la provincia de Toledo.
 La Estación, localidad del municipio de Tíjola, en la provincia de Almería.
 La Estación, localidad del municipio de Toro, en la provincia de Zamora.
 La Estación, localidad del municipio de Torrelodones, en la provincia de Madrid.
 La Estación, localidad del municipio de Las Tres Villas, en la provincia de Almería.
 La Estación, localidad del municipio de Ulea, en la provincia de Murcia.
 La Estación, localidad del municipio de Villaquirán de los Infantes, en la provincia de Burgos.
 La Estación de Íllora, localidad del municipio de Íllora, en la provincia de Granada.
 La Peña Estación, localidad del municipio de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca.
 La Estación: canción lado B del sencillo Japón del grupo Mecano, editado en 1984.

La Estación, antiguo nombre de Estación 40.

La Estación, localidad del municipio de Pitiquito, Sonora;
 La Estación, localidad del municipio de Ímuris, Sonora.
 Estación Tamuín o la Estación, localidad del municipio de Tamuin, San Luis Potosí